Еритрејска православна црква може бити:

 Еритрејска оријентално-православна црква, миафизитска црква са средиштем у Еритреји
 Православна црква у Еритреји, под јурисдикцијом грчке православне Александријске патријаршије

Види још 
 Еритрејска црква (вишезначна одредница)